Керуане () — город на юго-востоке Гвинеи, в провинции Канкан. Административный центр префектуры Керуане.

География 
Расположен к северу от города Бейла, на высоте 499 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 48 023 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гвинеи